

Cinema 
 Rosita – film del 1923 diretto da Ernst Lubitsch e, non accreditato, Raoul Walsh
 Rosita – film del 1977 diretto da Dasri Jacob
 Rosita – cortometraggio del 2000 diretto da Dominique Abel e Fiona Gordon
 Rosita – cortometraggio del 2003 diretto da Sean Danby
 Rosita – documentario del 2005 diretto da Barbara Attie e Janet Goldwater
 Rosita – cortometraggio del 2007 diretto da Rouzbeh Rashidi
 Rosita – film del 2015 diretto da Frederikke Aspöck
 Rosita – film del 2019 diretto da Verónica Chen

Geografia
 Rosita – comune del Nicaragua
 Rosita – località statunitense nel Texas

Altro 
 Rosita – brano dell'album Mio fratello è figlio unico del 1976 del cantautore Rino Gaetano
 Rosita – diminutivo spagnolo del nome proprio di persona femminile Rosa
 Rosita, la Monstrua de las Cuevas – personaggio di Sesamo apriti
 Rosita – ringname di Thea Trinidad